Schwaighof steht für:

 eine Hofform (aus mhd. sweige ‚Sennerei‘), siehe Schwaighof (Hofform)

Schwaighof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schwaighof (Allmannshofen), Ortsteil der Gemeinde Allmannshofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwaighof (Dillingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Schwaighof (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwaighof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Schwaighof (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schwaighof (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwaighof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Schwaighof (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schwaighof (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Schwaighof (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Schwaighof (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schwaighof (Gemeinde St. Leonhard bei Freistadt), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schwaighof (Gemeinde Zell am Moos), Ort bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwaighof (Gemeinde Hof), Ortsteil von Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schwaighof (Gemeinde Wagrain), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wagrain, Land Salzburg
 Schwaighof (Gemeinde Admont), Ortsteil von Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schwaighof (Gemeinde Friedberg), Dorf bei Friedberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schwaighof (Gemeinde Arzl), Rotte der Ortschaft Wald bei Arzl im Pitztal, Tirol
 Schwaighof (Gemeinde Flaurling), Ortsteil von Flaurling, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gebäude:
 Gut Schwaighof bei Allmannshofen nördlich von Augsburg, Bayern
 Schwaighof (St. Pölten), ehemaliger Sommersitz des Propstes des Chorherrenstiftes St. Pölten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schwaighofen, Schweighof